Сансер:

 Сансер — коммуна в центре Франции, в департаменте Шер.
 Сансер — графство в королевстве Франция, в исторической области Берри.
 Сансер — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Шер.